Renegade bzw. Renegades steht für:

 Abtrünniger eines Glaubens- oder Wertesystems, siehe Renegat

Computerspiele:
 Renegade Software, ehemaliger britischer Computerspiel-Publisher
 Command & Conquer: Renegade (2002), Ego-Shooter von Westwood Studios

Film und Fernsehen:
 Renegade (Film), italienischer Spielfilm (1987)
 Renegade – Gnadenlose Jagd, US-amerikanische Fernsehserie (1992–1997)
 Renegades – Auf eigene Faust, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1989
 Renegades – The Series, US-amerikanische Science-Fiction-Fan-Serie (2015)
 Renegades – Mission of Honor, französisch-deutscher Spielfilm (2017)

Musik:
 Renegade (australische Band), ehemalige australische Thrash-Metal-Band
 Renegades (britische Band), Band aus Birmingham der 1960er Jahre
 Renegade (spanische Band), spanische Elektro-House-Band
 Renegade (Album), Album der Metal-Band HammerFall (2000)
 Renegade (Lied), Song von Jay-Z (2001)

Sport:
 Ottawa Renegades, ehemalige Canadian-Football-Mannschaft
 Reno Renegades, ehemalige US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Richmond Renegades, ein ehemaliges US-amerikanisches Eishockeyfranchise
 Richmond Renegades (SPHL), ehemalige US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Zurich Renegades, Schweizer American-Football-Club

Verkehr:
 Renegade (Luftfahrt), Verwendung eines Verkehrsflugzeuges als Waffe
 Murphy Renegade, zweisitziges Ultraleichtflugzeug des kanadischen Herstellers Murphy Aircraft
 Renegade, Bezeichnung mehrerer Modelle des Jeep CJ, siehe Jeep CJ #CJ-5
 Jeep Renegade, Modell des Automobilherstellers Jeep
 Renegade (Automarke), britische Automarke
 Renegade Speedsters, britischer Automobilhersteller
 Renegade (Valleyfair), Holzachterbahn im US-amerikanischen Freizeitpark Valleyfair!